Малдиви су први пут учествовали на Летњим олимпијским играма 1988. у Сеулу и од тада су стални учесник Летњих игара. На Зимским олимпијским играма Малдиви нису учествовали. Налазе се у групи земаља које нису освајале олимпијске медаље.

Олимпијски комитет Малдива је основан 1985. и исте године је примљен у МОК.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле у броју учесника (10), мушкараца (7) и жена (3) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Fariha Fathimath , 13 година и 179 дана Сиднеј 2000. пливање
 Најстарији учесник: Али Шареф, 29 година и 46 дана Пекинг 2008. атлетика
 Највише учешћа: 3 Ахмед Шадеф (1988,1992, 1996), атлетика
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 Резултати Малдива на ОИ
 Олимпијски комитет Малдива
 Малдиви на ОИ на sports-reference

Малдиви на олимпијским играма